Pitiscus ist ein Einschlagkrater im Süden der Mondvorderseite, südwestlich des großen Kraters Janssen und nordwestlich von Vlacq.
Der Kraterrand ist kaum erodiert, das Innere bis auf die beiden Nebenkrater A und E weitgehend eben.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach Mathematiker Bartholomäus Pitiscus offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Pitiscus auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)